Махалица ()  — польская фамилия. 

Известные носители:

 Махалица, Александер (род. 1952) — польский актёр.
 Махалица, Алоизий (1884—1950) — польский политик, депутат Сейма.
 Махалица, Пётр (1955—2020) — польский актёр, певец, директор театра.
 Махалица, Хенрик (1930—2003) — польский актёр театра, кино, радио, телевидения.